Бартоломеу Діаш (бл. 1450 — пропав безвісти, імовірно, загинув 29 травня 1500) — один з найславетніших португальських мореплавців-першовідкривачів.
 Дініш Діаш португальський мореплавець XV століття.
 Діогу Діаш (до 1450 - після 1500) — португальський мореплавець і відкривач земель. Брат Бартоломеу Діаша.

Див. також 
 Діас